Герард Дау (, также Геррит Доу , 7 апреля 1613, Лейден — 9 февраля 1675, там же) — нидерландский художник, принадлежит к кругу «малых голландцев».

Биография 
Герард Дау родился в Лейдене в 1613 году. Учился у гравёра Варфоломея Долендо и у художника по стеклу Петера Коухорна.

В 1628—1631 годах учился у Рембрандта и многое перенял у него в области техники, хотя впоследствии влияние Рембрандта на Доу значительно ослабло.

Был приглашён ко двору Карла II, однако отказался покидать родной город.

В 1648 году Дау принимают в лейденскую гильдию Святого Луки, и он организовывает собственную художественную школу. В 1660 году голландское правительство покупает у Дау три картины.

В мастерской Дау учились Метсю, Питер Корнелиус Слингеланд, Якоб Торенвлит.

Умер Герард Дау 9 февраля 1675 года.

Творчество 
Мастер жанровой картины, чаще всего его герои — дети и старики. Писал натюрморты и ночные сцены. Работы Доу отличаются высоким техническим совершенством.

Наследие 
Работы художника, добившегося при жизни достаточной известности, хранятся в крупнейших музеях мира, несколько картин есть в Эрмитаже. За период с 2006 г. по 2014 г. на аукционах Сотбис было продано 14 работ Герарда Дау, некоторые из которых стали частью Лейденской коллекции.

Примечания

Литература 
 
 Gerrit Dou, 1613—1675: master painter in the age of Rembrandt. Washington: National Gallery of Art; New Haven: Yale UP, 2000

Ссылки 
 Работы в музеях мира

Художники золотого века Голландии
Похороненные в Лейдене